Тетрафенилсвинец — элементоорганическое вещество, простейшее арилпроизводное металла свинца с формулой Pb(CH), бесцветные кристаллы, не растворимые в воде.

Получение 
 Реакция свинца (или сплав с 6-10% натрия) с бромбензолом:

 Действие реактива Гриньяра на хлорид свинца(II):

Физические свойства 
Тетрафенилсвинец образует бесцветные кристаллы
тетрагональной сингонии, пространственная группа P 2c, параметры ячейки a = 1,730 нм, c = 0,645 нм, Z = 4.

Химические свойства 
 Реагирует с ледяной уксусной кислотой:

Литература 
 
 
 

Свинецорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения